

Села 
 Морози — село, Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 — Зіньківський район)
 Морози — село, Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада (до 2020 — Кобеляцький район)